Aichbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Gemeinden und Orte:
 Aichbach (Gemeinde St. Leonhard am Forst), Ortsteil von Markt St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Niederaichbach, Gemeinde im Landkreis Landshut, Bayern

Gewässer:
 Aichbach (Isar), rechter Zufluss der Isar in Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Aichbach (Kirchberger Bach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Kirchberger Bachs (zum Simbach, zum Inn) bis zur Edmühle von Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Aichbach (Melk), rechter Zufluss der Melk zwischen Lachau und Kerndl, Markt St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:

 Aich
 Aichach
 Aichenbach
 Aischbach
 Eichbach